Лас Адас има више значења:

 Лас Адас, Сан Карлос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Адас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Адас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Адас, Ла Писта (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику